Трамбовка:

 Трамбовка (село) — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области Казахстана.

 Трамбование — процесс уплотнения материалов (обычно сыпучих) ударным воздействием тяжёлого предмета.
 Трамбовка (инструмент) — ручной строительный инструмент.